Karmrashen (Aragatsotn) en Arménie
 Karmrashen (Vayots Dzor)en Arménie